Соглашение Лансинга—Исии () — соглашение между Японией и США.

Было заключено в 1917 в форме обмена нотами между государственным секретарём США Робертом Лансингом и чрезвычайным уполномоченным Японии в США Кикудзиро Исии. США признали наличие особых интересов Японии в Китае. В обмен на это Япония признала американскую политику открытых дверей в отношении Китая.

Ссылки 
 The Imperial Japanese Mission to the United States, 1917, Appendix B. — содержит текст соглашения.

1917 год в США
Международные договоры США
Международные договоры Японии
Период Тайсё
Американо-японские отношения
Договоры по алфавиту
Япония в Первой мировой войне
США в Первой мировой войне